U.S. National Championships 1906 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1906 roku. Mężczyźni rywalizowali w dniach 21–29 sierpnia, na kortach Newport Casino w Newport, natomiast kobiety w dniach 19–23  czerwca, na kortach Philadelphia Cricket Club w Filadelfii.

Była to dwudziesta szósta edycja turnieju męskiego i dwudziesta damskiego.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

1906 w Stanach Zjednoczonych
1906 w tenisie ziemnym
US Open według lat